Arrondissement Neufchâteau může být:

 Arrondissement Neufchâteau (Francie) – územní jednotka v regionu Lotrinsko ve Francii
 Arrondissement Neufchâteau (Belgie) – územní jednotka v provincii Lucemburk v Belgii

Externí odkazy